Władcy Korei – władcy historycznych koreańskich państw (Gojoseon, Buyeo, Goguryeo, Baekje, Silla, Balhae, Goryeo i Joseon).

Gojoseon

Dangun-Joseon 
 Dangun Wanggeom 왕검 (2333–2240 p.n.e.)
 Buru 부루 (2240–2206 p.n.e.)
 Gareuk 가륵 (2206–2155 p.n.e.)
 Osa 오사 (2155–2106 p.n.e.)
 Gueul 구을 (2106–2071 p.n.e.)
 Dalmun 달문 (2071–2039 p.n.e.)
 Hanyul 한율 (2039–2014 p.n.e.)
 Seohan 서한 (2014–1957 p.n.e.)
 Asul 아술 (1957–1929 p.n.e.)
 Noeul 노을 (1929–1906 p.n.e.)
 Dohae 도해 (1906–1870 p.n.e.)
 Ahan 아한 (1870–1843 p.n.e.)
 Heuldal 흘달 (1843–1800 p.n.e.)
 Gobul 고불 (1800–1771 p.n.e.)
 Beoreum 벌음 (1771–1738 p.n.e.)
 Wina 위나 (1738–1720 p.n.e.)
 Yeoeul 여을 (1720–1657 p.n.e.)
 Dongeom 동엄 (1657–1637 p.n.e.)
 Gumoso 구모소 (1637–1612 p.n.e.)
 Gohol 고홀 (1612–1601 p.n.e.)
 Sotae 소태 (1601–1568 p.n.e.)
 Saekbullu 색불루 (1568–1551 p.n.e.)
 Amul 아물 (1551–1532 p.n.e.)
 Yeonna 연나 (1532–1519 p.n.e.)
 Solla 솔나 (1519–1503 p.n.e.)
 Churo 추로 (1503–1494 p.n.e.)
 Dumil 두밀 (1494–1449 p.n.e.)
 Haemo 해모 (1449–1427 p.n.e.)
 Mahyu 마휴 (1427–1418 p.n.e.)
 Nahyu 내휴 (1418–1365 p.n.e.)
 Deungol 등올 (1365–1359 p.n.e.)
 Chumil 추밀 (1359–1351 p.n.e.)
 Gammul 감물 (1351–1342 p.n.e.)
 Orumun 오루문 (1342–1322 p.n.e.)
 Sabeol 사벌 (1322–1311 p.n.e.)
 Maereuk 매륵 (1311–1293 p.n.e.)
 Mamul 마물 (1293–1285 p.n.e.)
 Damul 다물 (1285–1266 p.n.e.)
 Duhol 두홀 (1266–1238 p.n.e.)
 Dareum 달음 (1238–1224 p.n.e.)
 Eumcha 음차 (1224–1205 p.n.e.)
 Euruji 을우지 (1205–1196 p.n.e.)
 Mulli 물리 (1196–1181 p.n.e.)
 Gumul 구물 (1181–1174 p.n.e.)
 Yeoru 여루 (1174–1169 p.n.e.)
 Boeul 보을 (1169–1158 p.n.e.)
 Goyeolga 고열가 (1158–1128 p.n.e.)

Gija Joseon 
Według Kinyŏn-aram oraz Genealogii klanu Han. We współczesnej historiografii koreańskiej odrzuca się rzekome pochodzenie tej dynastii od chińskiego emigranta Jizi (Gija).
 Munseong 문성대왕 (1126–1082 p.n.e.); 자수유/자서여 (子須臾/子胥餘)
 Janghye 장혜왕 (1082–1057 p.n.e.); 자송 (子松)
 Gyeonghyo 경효왕 (1057–1030 p.n.e.); 자순 (子詢)
 Gongjeong 공정왕 (1030–1000 p.n.e.); 자백 (子佰)
 Munmu 문무왕 (1000–972 p.n.e.); 자춘 (子椿)
 Taewon 태원왕 (972–968 p.n.e.); 자예 (子禮)
 Gyeongchang 경창왕 (968–957 p.n.e.); 자장 (子莊)
 Heungpyeong 흥평왕 (957–943 p.n.e.); 자착 (子捉)
 Cheorwi 철위왕 (943–925 p.n.e.); 자주 (子調)
 Seonhye 선혜왕 (925–896 p.n.e.); 자색 (子索)
 Uiyang 의양왕 (896–843 p.n.e.); 자사 (子師)
 Munhye 문혜왕 (843–793 p.n.e.); 자염 (子炎)
 Seongdeok 성덕왕 (793–778 p.n.e.); 자월 (子越)
 Dohoe 도회왕 (778–776 p.n.e.); 자직 (子職)
 Munyeol 문열왕 (776–761 p.n.e.); 자우 (子優)
 Changguk 창국왕 (761–748 p.n.e.); 자목 (子睦)
 Museong 무성왕 (748–722 p.n.e.); 자평 (子平)
 Jeonggyeong 정경왕 (722–703 p.n.e.); 자궐 (子闕)
 Nakseong 낙성왕 (703–675 p.n.e.); 자회 (子懷)
 Hyojong 효종왕 (675–658 p.n.e.); 자존 (子存)
 Cheonno 천노왕 (658–634 p.n.e.); 자효 (子孝)
 Sudo 수도왕 (634–615 p.n.e.); 자립 (子立)
 Hwiyang 휘양왕 (615–594 p.n.e.); 자통 (子通)
 Bongil 봉일왕 (594–578 p.n.e.); 자참 (子參)
 Deokchang 덕창왕 (578–560 p.n.e.); 자근 (子僅)
 Suseong 수성왕 (560–519 p.n.e.); 자상 (子翔)
 Yeonggeol 영걸왕 (519–503 p.n.e.); 자려 (子藜)
 Ilmin 일민왕 (503–486 p.n.e.); 자강 (子岡)
 Jese 제세왕 (486–465 p.n.e.); 자혼 (子混)
 Cheongguk 청국왕 (465–432 p.n.e.); 자 벽정(子璧貞)
 Doguk 도국왕 (432–413 p.n.e.); 자징 (子澄)
 Hyeokseong 혁성왕 (413–385 p.n.e.); 자수 (子수)
 Hwara 화라왕 (413–385 p.n.e.); 자위 (子謂)
 Seolmun 설문왕 (369–361 p.n.e.); 자가 (子賀)
 Gyeongsun 경순왕 (361–342 p.n.e.); 자화 (子華)
 Gadeok 가덕왕 (342–315 p.n.e.) 기후 (箕詡)
 Samno 삼노왕 (315–290 p.n.e.) 기욱 (箕煜)
 Hyeonmun 현문왕 (315–290 p.n.e.) 기석(箕釋)
 Jangpyeong 장평왕 (251–232 p.n.e.) 기윤(箕潤)
 Jongtong 종통왕 (232–220 p.n.e.) 기비(箕丕)
 Jun  (220–195 p.n.e.) 기준(箕準)

Wiman Joseon

Buyeo

Bukbuyeo 
 Haemosu 해모수 (239–195 p.n.e.)
 Mosuri 모수리 (195–170 p.n.e.)
 Go Haesa 고해사 (170–121 p.n.e.)
 Go Uru 고우루 (121–86 p.n.e.)
 Go Dumak 고두막 (108–60 p.n.e.)
 Go Museo 고무서 (60–58 p.n.e.)
 Dongmyeongseong 고주몽 (37–19 p.n.e.)

Dongbuyeo 
 Hae Buru 해부루왕 解夫婁王 (86–48 p.n.e.)
 Geumwa 금와왕 金蛙王 (48–7 p.n.e.)
 Daeso 대소왕 帶素王 (7 p.n.e. – 22)
 Kalsa 갈사왕(曷思王) (22 – ok. 68)
 Dodu 도두(都頭) 우태(于台) (ok. 68)
 Wigutae (왕위구태/尉仇台) (120–174)
 Butae (왕부태/王夫台) (ok. 167)
 Ulgu 울구태(蔚仇台)
 Ganuigeo (왕간위거/王簡位居) (174–200)
 Mayeo (마여/麻余)(190?–234)
 Uiryo (Hangul: 의려 Hancha: 依慮) (234–286)
 Uira (Hangul: 의라 Hancha: 依羅)
 Hyon (Hangul:현 Hancha: 玄) (?–346/347)
 孱王/蔚王 (잔왕)

Konfederacja Samhan 
 기준 (箕準) Gijun 무강왕 武康王 (220–194 p.n.e.)
 Gang 강왕 康王 (193 p.n.e. – 189)
 기감 (箕龕) An 안왕 安王 (189–157 p.n.e.)
 기식 (箕寔) Hye 혜왕 惠王 (157–144 p.n.e.)
 기무 (箕武) Myung 명왕 明王 (144–113 p.n.e.)
 기형 (箕亨) Hyo 효왕 孝王 (113–73 p.n.e.)
 기섭 (箕燮) Yang 양왕 襄王 (73–58 p.n.e.)
 기훈 (箕勳) Won 원왕 元王 (58–32 p.n.e.)
 기정 (箕貞) Gye 계왕 稽王 (32–17 p.n.e.)
 기학 (箕學)

Trzy Królestwa Korei

Goguryeo 
Tytuł Taewang (太王, „Największy Król”).

Bodeok (Goguryeo-Guk) 
 Anseung (670–683) 고안승 (高安勝)

Baekje

Silla 
Tytuły: Isageum, Maripgan, Taewang, Daewang lub Yeowang.

 Hyeokgeose Geoseogan 혁거세거서간 (57 p.n.e.–4)
 Namhae Chachaung 남해차차웅 (4–24)
 Yuri Yisageum (24–57) 유리이사금 儒理尼師今 (Od tego czasu obowiązywał tytuł Isageum – „władca”)
 Talhae Isageum 탈해 이사금 脫解尼師今 (57–80)
 Pasa Isageum 파사이사금 婆娑尼師今 (80–112)
 Jima Isageum 지마이사금 祗摩尼師今 (112–134)
 Ilseong Isageum 일성이사금 逸聖尼師今 (134–154)
 Adalla Isageum 아달라이사금 阿達羅尼師今 (154–184)
 Beolhyu Isageum 벌휴이사금 伐休尼師今 (184–196)
 Naehae Isageum 내해이사금 奈解尼師今 (196–230)
 Jobun Isageum 조분이사금 助賁尼師今 (230–247)
 Cheomhae Isageum 첨해이사금 沾解尼師今 (247–261)
 Michu Isageum 미추이사금 味鄒尼師今 (262–284)
 Yurye Isageum 유례이사금 儒禮尼師今 (284–298)
 Girim Isageum 기림이사금 基臨尼師今 (298–310)
 Heulhae Isageum 흘해이사금 訖解尼師今 (310–356)
 Naemul Maripgan 내물마립간 奈勿麻立干 (356–402) (Od tego czasu obowiązywał tytuł Maripgan – „władca”)
 Silseong Maripgan 실성마립간 實聖麻立干 (402–417)
 Nulji Maripgan 눌지마립간 訥祗麻立干 (417–458)
 Jabi Maripgan 자비마립간 慈悲麻立干 (458–479)
 Soji Maripgan 소지마립간 炤智麻立干 (479–500)
 Jijeung 지증왕 智證王 (500–514) (Od tego czasu obowiązywał tytuł Wang – „król”)
 Beopheung Taewang 법흥태왕 法興太王 (514–540)
 Jinheung Taewang 진흥태왕 真興太王 (540–576)
 Jinji 진지왕 真智王 (576–579)
 Jinpyeong 진평왕 真平王 (579–632)
 Seondeok 선덕여왕 善德女王 (632–647)
 Jindeok 진덕여왕 真德女王 (647–654)
 Muyeol 무열왕 武烈王 (654–661)

Konfederacja Gaya 
Istniejąca w latach 42–532 konfederacja zrzeszała kilka państw. W każdym z nich władca używał tytułu Wang – król.

Geumgwan Gaya

Daegaya 
 1. Ijinashi 이진아시왕, także Naejinjuji 내진주지 lub Noejiljuil 뇌질주일
 9. Inoe 이뇌왕
 ?. Haji 하지왕
 16. Doseolji 도설지왕

Królestwa Północne i Południowe

Zjednoczona Silla 
 Munmu 문무왕 文武王 (661–681)
 Sinmun 신문왕 神文王 (681–691)
 Hyoso 효소왕 孝昭王 (692–702)
 Seongdeok Wielki 성덕왕 聖德王 (702–737)
 Hyoseong 효성왕 孝成王 (737–742)
 Gyeongdeok 경덕왕 景德王 (742–765)
 Hyegong 혜공왕 惠恭王 (765–780)
 Seondeok 선덕왕 宣德王 (780–785)
 Wonseong 원성왕 元聖王 (785–798)
 Soseong 소성왕 昭聖王 (798–800)
 Aejang 애장왕 哀莊王 (800–809)
 Heondeok 헌덕왕 憲德王 (809–826)
 Heungdeok 흥덕왕 興德王 (826–836)
 Huigang 희강왕 僖康王 (836–838)
 Minae 민애왕 閔哀王 (838–839)
 Sinmu 신무왕 神武王 (839)
 Munseong 문성왕 文聖王 (839–857)
 Heonan 헌안왕 憲安王 (857–861)
 Gyeongmun 경문왕 景文王 (861–875)
 Heongang 헌강왕 憲康王 (875–886)
 Jeonggang 정강왕 定康王 (886–887)
 Jinseong 진성여왕 真聖女王 (887–897)
 Hyogong 효공왕 孝恭王 (897–912)
 Sindeok 신덕왕 神德王 (913–917)
 Gyeongmyeong 경명왕 景明王 (917–924)
 Gyeongae 경애왕 景哀王 (924–927)
 Gyeongsun 경순왕 敬順王 (927–935)

Palhae

Późniejsze Palhae 
 Dae Gwang Hyun (927–936) 대광현(大光顯)

Królestwo Jeong-An 
 Yeol Manhwa (936–?) 열만화 (烈萬華)
 Oh Hyeon-Myeong (976–986) 오현명 (烏玄明)

Królestwo Heung-Yo 
 Dae Yeon-Rim (?–?) 대연림 (大延琳)

Królestwo Dae Won (Wielkie Palhae) 
 Go Yeong-Chang (?–1116) 고영창 (高永昌)

Je 
 Yi Jeonggi (Hangul: 이정기 Hancha/Hanzi: 李正己/李定己) 765–781
 Yi Nab (Hangul: 이납 Hancha/Hanzi: 李納) 781–793
 Yi Sago (Hangul: 이사고 Hancha/Hanzi: 李師古) 793–807
 Yi Sado (Hangul: 이사도 Hancha/Hanzi: 李師道) 807–819

Późniejsze Trzy Królestwa

Późniejsze Goguryeo (Majin, Taebong) 
 Gung Ye (901–918) 궁예 (弓裔)

Późniejsze Baekje 
 Gyeon Hwon (900–935) 견훤 (甄萱)
 Gyeon Singeom (935–936) 견신검 (甄神劍)

Królestwo Goryeo

Królestwo Joseon 

 patrz poniżej

Cesarstwo Koreańskie 

 1910 – Korea pod okupacją japońską.

Przypisy 

 
Korea